Dendrogastridae är en familj av kräftdjur. Dendrogastridae ingår i ordningen Dendrogastrida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dendrogastridae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ascothoracider
Dendrogastridae